Hernán Brantes puede referirse a:
 Hernán Brantes Martínez, exmilitar chileno
 Hernán Brantes Glavic, hijo del anterior, diplomático chileno